Laodicé, Laodicée, Laodicè ou Laodice (en grec ancien  soit « peuple juste ») est un nom féminin d'origine grecque qui peut désigner :

Mythologie grecque 

 Laodicé fille de Priam, épouse de Télèphe.
 Laodicé l'Atride, fille de Clytemnestre et d'Agamemnon, plus connue par les tragiques grecs sous le nom d'Électre.

Personnalités historiques

Princesses séleucides 
 Laodicé de Macédoine, épouse d'Antiochos et mère de Séleucos .
 Laodicé (fille de Séleucos Ier), fille de Séleucos .
 Laodicé , fille d'Achaïos  et épouse d'Antiochos II.
 Laodicé (épouse d'Hélioclès Ier), fille putative de Séleucos II et épouse d'Hélioclès .
 Laodicé II, fille d'Andromaque.
 Laodicé III, épouse d'Antiochos III.
 Laodicé IV, fille d'Antiochos III
 Laodicé V, fille de Séleucos IV.
 Laodicé VI, fille d'Antiochos IV.
 Laodicé VII Théa Philadelphe, fille d'Antiochos VIII Gryphos et de Cléopâtre Tryphaena.
 Laodicé VIII et Laodicé IX, deux filles homonymes d'Antiochos VII.
 Laodicé (fille de Démétrios II), fille de Démétrios II Nicator et épouse de Phraatès II.

Princesses pontiques 
 Laodicé A, épouse de Mithridate II.
 Laodicé B, fille de Mithridate II et épouse d'Achaïos II.
 Laodicé C, fille de Mithridate V.
 Laodicé D, autre fille de Mithridate V.

Princesse de Commagène 
 Laodicé, épouse de Mithridate II de Commagène.

Astronomie 
 En astronomie, (507) Laodicé est un astéroïde.

Une ancienne ville 
 Laodicée du Lycos, ville antique qui était la capitale de la Phrygie en Asie Mineure, aujourd'hui en Turquie.